Anton Riehl ist der Name folgender Personen:

* Anton Riehl (Politiker) (1820–1886), österreichischer Jurist und Politiker, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung 
 Anton Riehl (Jurist) (1852–1923), österreichischer Jurist und Autor